Yves d'Alègre puede referirse a alguno de los siguientes personajes de la historia de Francia:

 Yves II d'Alègre (1450-1512), militar destacado en las primeras guerras italianas.
 Yves IV d'Alègre (n. 1560).
 Yves V d'Alègre (1653-1733), mariscal de Francia.